G24 oder G 24 steht für:
 Junkers G 24, deutsches Verkehrsflugzeug
 HMCS Huron (G24), kanadischer Zerstörer der Tribal-Klasse (1936)
 Gewehr G24, ein Scharfschützengewehr bzw. Anti-Materiel Rifle der Bundeswehr
 Glock 24, österreichische Pistole
 Scout24 AG (Tickersymbol)
 arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung für „Feuchtarbeit“
 G24: Finanzinstitutionen und -dienstleistungen; Investment Banking; Risikokapital; Börsenmakler, Klassifizierungssystem aus der Wirtschaftswissenschaft, siehe JEL-Klassifizierung #G – Finanzwirtschaft
 Hieroglyphe G24, mittelägyptische Hieroglyphe, siehe Gardiner-Liste #G – Vögel

Abkürzung